Le championnat de France de football 1952-1953 a vu la victoire du Stade de Reims dans la quinzième édition de la compétition.

Clubs participants 

Dix-huit clubs participent à cette saison ; deux d'entre eux arrivent de deuxième division : le Stade français FC et le SO Montpellier.

Compétition

Résultats

Classement final 

 En cas d'égalité entre deux clubs, le premier critère de départage est la moyenne de buts.
 Montent en D1 : Toulouse FC, AS Monaco FC, RC Strasbourg (vainqueur du Stade Rennais UC 4-0 et 3-1 en barrages et sur terrains neutres)

Buteurs

Notes et références 

 

1952-1953
Football 1952-1953
Football 1952-1953
Football en France en 1952
Football en France en 1953